Ukrán nyelv
Ukrán ábécé
Ukrán nép
Ukrajna